Black Moon Pyramid — пятый студийный альбом немецкого гитариста Акселя Руди Пелла, выпущенный 3 марта 1996 года на лейбле Steamhammer.

Black Moon Pyramid — третий и предпоследний по счёту студийный альбом с Джеффом Скоттом Сото в качестве вокалиста.

Список композиций 
Композиции под номерами 1, 6, 10, 12 и 14 — инструментальные.

Участники записи 
 Джефф Скотт Сото — вокал;
 Аксель Руди Пелл — электрогитара;
 Волкер Кравчак — бас-гитара;
 Йорг Михаэль — ударные.

Приглашенные музыканты

 Петер Вагнер — бас-гитара в песне № 2 (Gettin' Dangerous);
 Кристиан Волфф — клавишные;
 Мартин Хессельбах — перкуссия в песне № 13 (Aquarius Dance).

Тех. персонал

 Ульрих Поззельт — продюсер, звукоинженер, сведение;
 Томас Эркеленз — звукоинженер, сведение;
 Ульф Хорбельт — мастеринг.

Примечания

Ссылки 

Альбомы Акселя Руди Пелла
Альбомы SPV/Steamhammer
Альбомы на английском языке